Неуза Силва (; родилась 4 мая 1983 года в Сетубале, Португалия) — португальская теннисистка; победительница 30 турниров ITF (12 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Португалка — младшая из двух детей Марии Аделаиды Феррейра Машада да Силвы и Франсиску Мануэля Рамуш да Силвы; её брата зовут Бруну Жозе Феррейра да Силва. Именно брат в 1990 году впервые привёл Неузу на корт и дал ей в руки ракетку.

Во время матча Силва предпочитает двигаться за задней линией. Любимый удар — форхенд, любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (12)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (28)

Победы (18)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Португалии